Barbery (Calvados) – francuska gmina w regionie Dolna Normandia
 Barbery (Oise) – francuska gmina w regionie Pikardia